Димченко Людмила В'ячеславівна — російська фристайлістка.
 Димченко Петро Леонтійович (1917—1942) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.